, также Tatsumi Group, Tatsumi Publishing — японское издательство, выпускающее также журналы развлекательной тематики и мангу (японские комиксы). Компания возникла в ноябре 1967 года. Её возглавляет . Tatsumi Shuppan издаёт научную литературу и журналы о патинко, домашних животных, рыбалке, татуировках; хентай-журналы Comic Penguin Club, Comic Momohime и другие. Манга издаётся компанией Tatsumi Shuppan под импринтом Tatsumi Comics (タツミコミックス).

В Tatsumi Shuppan входят подразделения: Souryuusha (); Sogotosho (); Fujimi Shuppan (); Scholar Magazine () и Nitto Shoin Honsha ().

Журналы 

 Tsurijouhou ()
 G Spirits () — журнал о реслинге, созданный после закрытия некогда популярного Shukan Gong ()
 Pazuru kanji doujou ()
 Tokusen shousetsu ()
 Pyua-Pyua ()
 Keiji Magazine ()
 Gekiga majan ou ()

Патинко 
 Pachisuro Hissho-bon ()
 Pachisuro Hissho-bon DX ()
 Pachinko Hissho-bon DREAMS ()
 Pachinko Original Hissho-bon Special ()
 Pachinko Original Hissho-bon Derakkusu ()

Хентай 
По данным на 2009 год, компания находится на седьмом месте среди ведущих издателей эротической манги.

 Comic Penguin Club ()
 Penguin Celeb () — приложение к Comic Penguin Club
 Comic Penguin Club Sanzokuban ()
 Comic Bazooka ()
 Comic Momohime ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Fujimi Publishing Co., Ltd. в энциклопедии сайта Anime News Network.
 Сайт патинко-журналов Tatsumi Shuppan

Издательства, основанные в 1967 году
Издательства Японии
Издатели манги
Компании-производители и издатели хентая
Компании Токио